Список царей Ларсы, государства в южной части Древней Месопотамии.

Династия Ларсы 
(2025—1763 до н. э.) правила 262 года
 1. Напланум (2025—2005 до н. э.)
 2. Эмициум (2005—1977 до н. э.)
 3. Самиум (1977—1942 до н. э.)
 4. Забайя (1942—1933 до н. э.)
 5. Гунгунум (1933—1906 до н. э.)
 6. Абисарихи (1906—1895 до н. э.)
 7. Сумуэль (1895—1866 до н. э.)
 8. Нур-Адад (1866—1850 до н. э.)
 9. Син-иддинам (1850—1843 до н. э.)
 10. Син-эрибам (1843—1841 до н. э.)
 11. Син-икишам (1841—1836 до н. э.)
 12. Цилли-Адад (1836—1835 до н. э.)
Кудурмабуг
 13. Варад-Син (1835—1823 до н. э.)
 14. Рим-Син (1823—1763 до н. э.)